Влади́мир Виногра́дов:
 Виноградов, Владимир Александрович (1874—1934) — российский политический деятель.
 
 Виноградов, Владимир Борисович (род. 1930) — советский футболист.
 Виноградов, Владимир Васильевич (1909—1982) — советский орнитолог и лесовод.
 
 Виноградов, Владимир Владимирович (1920—1986) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Виноградов, Владимир Владимирович (звукорежиссёр) (1942—2021) — советский и российский звукорежиссёр.
 Виноградов, Владимир Геннадьевич (род. 1964) — российский актёр.
 Виноградов, Владимир Дмитриевич (1924—2005) — доктор педагогических наук, профессор, ректор УГПИ и ТГПИ.
 Виноградов, Владимир Михайлович (1921—1997) — советский дипломат и государственный деятель.
 Виноградов, Владимир Никитич (1882—1964) — личный врач Сталина, академик РАМН, Герой Социалистического Труда.
 
 Виноградов, Владимир Самойлович (1910—1994) — советский хозяйственный деятель в горнорудной промышленности, заместитель министра чёрной металлургии СССР. Почётный гражданин Кривого Рога.
 Виноградов, Владимир Флегонтович (1874—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.